A eleição municipal de Curitiba (a segunda eleição municipal pós-redemocratização) aconteceu no dia 15 de novembro de 1988. O vencedor foi Jaime Lerner (na época, PDT), com 326.815 votos (48,6%), contra 198.348 votos (29,5%), do segundo colocado, o ex-prefeito e candidato do então prefeito Roberto Requião e do então governador Álvaro Dias, Maurício Fruet, do PMDB.

A campanha dos doze dias e o "Coração Curitibano" 
Esta eleição ficou marcada pela "campanha dos doze dias", tendo em vista que Lerner foi lançado candidato apenas duas semanas antes do pleito. A candidatura Lerner só foi possível graças a desistência de três candidatos, que variavam entre 5% e 20% das intenções de voto até então: Algaci Túlio (PDT), que acabou sendo candidato a vice da nova chapa, Airton Cordeiro (PFL) e Enéas Faria (PTB) . Essa mudança na conjuntura eleitoral a poucos dias do pleito garantiu a vitória do pedetista, já que não houve tempo de seus concorrentes desconstruírem a imagem dele perante o eleitorado. Este fato ficou na história eleitoral de Curitiba e do Paraná, sendo objeto de estudo por parte de politólogos até os dias atuais.

Candidatos

Resultado da eleição

Curitiba
Eleições em Curitiba
1988 no Paraná